de naam van Stavropol van 1935 tot 1943
 de naam van Altsjevsk van 1931 tot 1961